Max Rötger ist der Name folgender Personen:

* Max Rötger (Beamter, 1830) (1830–1886), deutscher Beamter und Stiftungspräsident
 Max Rötger (Beamter, 1860) (1860–1923), deutscher Beamter, Industriemanager und Verbandsfunktionär